Gagnebin steht für:

 Gagnebin-Affäre, eine Affäre die sich 1832 in der Schweiz abspielte

Gagnebin ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Gagnebin (1707–1800), Schweizer Botaniker
 Daniel Gagnebin (1917–1998), Schweizer Diplomat
 Henri Gagnebin (1886–1977), Schweizer Komponist
 Sebastián Gagnebin (* 1990), uruguayischer Fußballspieler